

Anni 
77 – anno del I secolo d.C.
77 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
77 Frigga – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
77 – numero atomico dell'Iridio (Ir).

Matematica 
77 – numero naturale

Musica 
77 Bombay Street – gruppo folk e indie rock.